Il doppio del torneo di tennis Tashkent Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karim Alami e Sándor Noszály che hanno battuto in finale Daniel Fiala e Jan Kodeš, Jr. 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Martin Blackman /  Gilad Bloom (semifinali)
 Stephen Noteboom /  Joost Winnink (quarti di finale)

 Filip Dewulf /  Peter Tramacchi (primo turno)
 Andrew Foster /  Paul Wekesa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Challenger 1994